Насьональ 1970 () — одна из двух частей 40-го профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Зона A

Зона B

Плей-офф за чемпионство

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1970 на rsssf.com

1970
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1970 году